Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 17-ти лет 2016 года () — четвёртый розыгрыш юношеского чемпионата мира, проводимого под эгидой FIBA, состоялся с 23 июня по 3 июля 2016 года в Сарагосе (Испания). В турнире приняло участие 16 команд.

Чемпионский титул в четвёртый раз подряд выиграла сборная США, в финале обыгравшая сборную Турции со счётом 96:56.

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа. На групповой стадии шестнадцать команд были разбиты на четыре группы (A, B, C и D) по четыре команды. Матчи в группах прошли в один круг, каждая из команд провела по три игры. По итогам первого этапа все команды квалифицировались в финальный раунд, прошедший по олимпийской системе. В 1/8 финала встречались команды из групп A и B (A1—B4, A2—B3, A3—B2, A4—B1) и команды групп C и D (C1—D4, C2—D3, C3—D2, C4—D1). Победители 1/8 финала вышли в четвертьфинал, проигравшие — в плей-офф за 9—16-е места.

Участники 
В финальной части турнира участвовало шестнадцать команд, квалифицировавшихся по результатам континентальных чемпионатов.

Предварительный раунд 
Жеребьёвка предварительного раунда состоялась 13 апреля 2016 года в Сарагосе.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальный раунд

1/8 финала

Плей-офф за 9—16 места

1/4 финала за 9—16 места

1/2 финала за 13—16 места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

1/2 финала за 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

1/4 финала

Плей-офф за 5—8 места

1/2 финала за 5—8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Составы призёров чемпионата

Награды 

Символическая сборная турнира
  Арнас Величка
  Коллин Секстон
  Серхи Мартинес
  Джанан Муса
  Уэнделл Картер

Статистика

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу 2016 (девушки до 17 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2016
2016 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Испании
Июнь 2016 года
Июль 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Сарагосе
Спорт в Испании в 2016 году
Чемпионаты мира в Испании